Taupe ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Julian Taupe (* 1954), österreichischer Maler und Grafiker
 Michaela Taupe-Traer (* 1975), österreichische Ruderin

Taupe steht für: 

 Taupe, eine graue Farbe

Siehe auch:
 Taube